Jou může být

 Jou (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Ču-čou v provincii Chu-nan;
 Jou (příjmení) – čínské příjmení.